Стилиану () — греческая фамилия, известные носители:

 Стилиану, Андреас (род. 1942) — кипрский футболист, нападающий.
 Стилиану, Анна (род. 1986) — кипрская пловчиха.
 Стилиану, Димитрис (род. 1984) — кипрский футболист, вратарь. Брат-близнец Лукаса Стилиану.
 Стилиану, Лукас (род. 1984) — кипрский футболист, защитник. Брат-близнец Димитриса Стилиану.
 Стилиану, Мариос (род. 1993) — кипрский футболист, защитник.
 Стилиану, Никандрос (род. 1989) — кипрский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Стилиану, Николаос (род. 1988) — кипрский баскетболист.
 Стилиану, Ставрос (род. 1951) — кипрский футболист, защитник.
 Стилиану, Фанос (1947—2013) — кипрский футболист, вратарь.